Jerzy Słowiński (ur. 1946) – polski samorządowiec
 Jerzy Słowiński (ur. 1946) – polski wojskowy